Гоблін Шоу () — щорічний міжнародний з'їзд байкерів, що відбувається у місті Одеса. У рамках фестивалю також відбуваються рок-концерти, «байкерські бої без правил», благодійні акції та традиційний «мото-парад» вулицями міста. Фестиваль засновано 1999 року байкером на ім'я Андрій «Гоблін» (на його ж честь і названо фестиваль). Станом на 2013 рік проведено п'ятнадцять фестивалів, кожен з яких продовжувався близько тижня щорічно.

Історія 

1999 року було засновано рок фестиваль під назвою «Goblin-Show», організатором якого став Андрій «Гоблін». Подія відбувалася поблизу одного з найулюбленіших місць відпочинку одеситів — біля 411 батареї, він продовжився всього 2 дні та налічував близько 60 байкерів з України ти Молдови. 2-й та 3-й фестивалі (2000 та 2001 років відповідно) дещо змінилися — місце проведення перенеслося у Дім Павлових, кількість байкерів досягла двох сотень, а мапа на учасників додалися ще Польща, Білорусь та Росія. А з наступного року проводяться на території стадіону ОАО «Одескабель», площею 15 тис. кв.м.. Того ж року Кількість байкерів збільшилася до чотирьох сотень, а на мапа їх розселення додалися — Англія, Швеція, Німеччина та Австрія. З того ж року у рамках фестивалю почалися проводитися рок-концерти. 2002 року на сцені виступили гурти з Одеси, Москви та Кишинева, що відвідали близько 1000 осіб. Через шість років після відкриття, 2005 року, кількість учасників підвищилася до тисячі осіб з Норвегії, Швеції, Голландії, Англії, України, Німеччині, Австрії, Угорщині, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови та Данії.

Кожного року фестиваль збільшується на, приблизно, 200 байкерів та на декілька сотень глядачів. Спонсорами фестивалю слугують дочірні компанії провідних компаній-машинобудівників світу та різноманітні інші торгівці, що пов'язані з байкерською субкультурою. Окрім того, у рамках фестивалю проводяться також благодійні акції («Goblin-Show дітям»)

Посилання 
 Офіційний сайт фестивалю 
 Новини Одеси: Гоблін Шоу знову в Одесі 

Засновані в Україні 1999
Фестивалі Одеси
Рок-фестивалі України